Jakobski Dol je ime dveh naselij v Občini Pesnica:
 Spodnji Jakobski Dol
 Zgornji Jakobski Dol